Llista d'asteroides del 150001 al 151000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|150001-150100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|150101-150200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|150201-150300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|150301-150400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|150401-150500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|150501-150600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|150601-150700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|150701-150800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|150801-150900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|150901-151000 [ modifica]

|-
|}